Bleyleben ist der Familienname folgender Personen:

 Elisabeth Bleyleben-Koren (* 1948), österreichische Bankmanagerin
 Oktavian Regner von Bleyleben (1866–1945), k. u. k. Verwaltungsjurist